Cuvântul Leda se poate referi la:

Leda - fiica regelui Etoliei, Testios.
Leda - satelit al Jupiterului.

Dezambiguizare